Pissenheim ist der ehemalige Name mehrerer Dörfer in Nordrhein-Westfalen:

 Werthhoven
 Muldenau